De eerste editie van het Champions Challenge-hockeytoernooi had plaats van vrijdag 7 december tot en met zaterdag 15 december 2001 in Kuala Lumpur, Maleisië. Deelnemende landen aan deze 'Champions Trophy voor B-landen' waren: Argentinië, België, India, Japan, Maleisië en Zuid-Afrika.

Selecties

Bondscoach: Jorge Ruiz
{{Kolommen3|Kolom1=
Pablo Moreira (gk) 
Juan Pablo Hourquebie
Maximiliano Caldas
Matias Vila
Ezequiel Paulón
Mario Almada
Tomás MacCormik
Santiago Capurro
|Kolom2=
Marcos Riccardi
Jorge Lombi
Fernando Zylberberg
Germán Orozco
Fernando Oscaris
Matias Paredes
Juan Manuel Vivaldi (gk)
Leonardo Deambarsi
}}

Bondscoach: Giles Bonnet
{{Kolommen3|Kolom1=
Vincent Deneumostier (gk)
Maxime Luycx
Jean-Philippe Brulé
Thierry Renaer
Xavier-Charles Letier
Xavier de Scheemaeker
Joeri Beunen
Thomas van den Balck
|Kolom2=
Xavier Brooke
Robin Geens
Christophe Moraux (gk)
Marc Coudron 
Fabian Bueger
Xavier Reckinger
Charles Vandeweghe
Phillippe Goldberg
}}

Bondscoach: Cedric d'Souza
{{Kolommen3|Kolom1=
Devesh Chauhan (gk)
Lazarus Barla
Thirumal Valavan
Sukhbir Singh Gill
Dhanraj Pillay
Baljit Singh Dhillon 
Prabjoth Singh
Jude Menezes (gk)
|Kolom2=
Jugraj Singh
Daljit Singh Dhillon
Kanwalpreet Singh
Arjun Halappa
Deepak Thakur
Bipin Fernandez
Vikram Pillay
Gagan Ajit Singh
}}

Bondscoach: ??
{{Kolommen3|Kolom1=
Takahiko Yamabori 
Naoya Iwadate
Ryuji Furasato
Akira Takahashi
Kenichi Katayama
Naohiko Tobita
Kazuyuki Ozawa
Atsushi Takehara
|Kolom2=
Daisuke Hokaze
Akihiko Hirata
Mitsuru Ito
Jun Takahashi (gk)
Yasuhiro Nobui (gk)
Ryuhie Harada
Fumihiro Matsui
Toshiai Fukuda
}}

Bondscoach: Paul Lissek
{{Kolommen3|Kolom1=
Roslan Jamaluddin (gk)
Singh Maninderijt
Chua Boon Huat
Gobinathan Krishnamurthy
Kuhan Shanmuganathan
Nor Azlan Bakar
Chairil Anwar Abdul Aziz
Mohammed Madzli Ikmar
|Kolom2=
Tajol Rosli Mohamed
Mohamed Rodhanizam Radzi
Keevan Raj Kalikavandan
Mirnawan Nawawi
Logan Kali Kavandan
Ibrahim Mohd Nasihin Nubli
Shankar Shanmugam
}}

Bondscoach: Rob Pullen
{{Kolommen3|Kolom1=
Chris Hibbert (gk)
Warren Bond
Craig Jackson 
Craig Fulton
Bruce Jacobs
Gareth Murray
Mike Cullen
Clyde Abrahams
|Kolom2=
Justin King
Ken Forbes
Kevin Chree
Brenton Key
Darryn Gallagher
David Staniforth (gk)
Denzil Dolley
Marvin Bam
}}

Scheidsrechters

Voorronde

Eindstand voorronde

Play-offs

Om vijfde plaats

Troostfinale

Finale

Eindstand

NB:  plaatste zich voor de Champions Trophy 2002 in Keulen.

Topscorer 
Jorge Lombi :  7 doelpunten

Hockey in 2001
 2001
Hockey in Maleisië
Sportevenement in Maleisië